Tanna kan syfta på:

 Tanna (spindlar) – ett släkte hoppspindlar
 Tanna (cikador) – ett släkte cikador

Geografi

Antarktis 

 Tanna, Antarktis, bergstopp,

Indien 

 Thane, ort, Maharashtra,

Tyskland 

 Tanna, Tyskland, Thüringen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar